Treptow kan avse:

Orter
 Treptow – byn och gods i nuvarande Berlin, se Alt-Treptow
 Alt-Treptow – en stadsdel i östra delen av Berlin
 Treptow – ett tidigare stadsdelsområde i östra Berlin –2001
 Treptow-Köpenick – ett stadsdelsområde i sydöstra Berlin 2001–
Altentreptow – en stad i det nordtyska förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern
 Treptow an der Rega eller Neutreptow – det äldre tyska namnet för en polsk stad nära Szczecin, se Trzebiatów

Parker
Treptower Park – park i Berlinstadsdelen Alt-Treptow

Stationer
Treptower Park (station) – pendeltågsstation i Berlin